Диб () — арабская и английская фамилия. Известные носители:
 Диб, Билли (род. 1985) — австралийский боксёр-профессионал.
 Диб, Мухаммед (1920—2003) — алжирский писатель.
 Диб, Серена (род. 1986) — американский профессиональный рестлер.